Джордж Э́ванс (; 27 июня 1864 — 4 мая 1947) — английский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Начал карьеру в клубе «Дерби Сент-Люкс», сыграв за него 3 матча в Кубке Англии сезона 1884/85. С 1885 года выступал за «Дерби Каунти», сыграв за клуб 4 матча и забив 5 мячей в матчах Кубка Англии.

В 1889 году стал игроком клуба «Вест Бромвич Альбион». Провёл за команду 13 матчей и забил 8 мячей в Футбольной лиге сезона 1889/90. Также принял участие в двух матчах Кубка Англии.

В 1890 году перешёл в клуб «Ньютон Хит». В начале сезоне 1890/91 был капитаном команды. Провёл за команду 12 матчей и забил 3 мяча в Футбольном альянсе, а также 5 товарищеских матчей, в которых забил 3 мяча. 4 октября 1890 года в матче первого отборочного раунда Кубка Англии против клуба «Хайер Уолтон» отличился забитым мячом. В 1891 году покинул клуб.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»